Lars Haugen (1891-1969), sauteur à ski ;
 Lars Haugen (1987-), joueur de hockey sur glace ;
  (1969-), musicien norvégien ;
  (1992 - ), personnalité politique norvégienne ; 
  (1972-), grimpeur norvégien.